

Biologie

Zoologie 

 Le petit-gris est un des noms européens de l'escargot Helix aspersa aspersa.
 Le petit-gris est un écureuil gris donnant la fourrure connue en Europe sous le nom de petit-gris ou vair.

Fourrure 
 Petit-gris, nom donné à la fourrure d'écureuil nordique,
 Petit-gris, pinceau en poil d'écureuil du même nom,
 Petit-gris, nom donné aux plumes grises que les autruches ont sous le ventre.

Botanique 
 
 Le petit gris est un des noms vernaculaires du Tricholome couleur de terre (Tricholoma myomyces)
 Le petit gris des sapins est, en Franche-Comté, le nom du champignon qui est consommé régulièrement dans les croûtes aux champignons.
 Le petit-gris de Rennes est une variété de melon adaptée aux climats plus frais. Il est nommé de par sa petite taille (8-10cm de diamètre) et sa peau de couleur grise.

Transports 
 Petit Gris, un tracteur de chez Massey Ferguson.
 On surnomme « p'tit gris » les automotrices électriques à caisse en acier inoxydable Z 5300 ou Z 6100.

Communautés 
 Les petits gris sont en argot, des militaires du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale.
 Petits gris, surnom donné communément aux religieux de la communauté Saint Jean, en référence à leur habit gris.
 Petits-gris, ou « petits hommes gris », nom donné à un archétype d'entités extra-terrestres.

Divers 
 Le petit-gris, surnom donné à la Revue d'Action française

Notes et références

Voir aussi 
 Gris
 Gros-Gris